Wittgensdorf ist der Name folgender Orte:

Chemnitz-Wittgensdorf, ein Ortsteil von Chemnitz
Wittgensdorf (Kreischa), ein Ortsteil der Gemeinde Kreischa in Sachsen

Siehe auch:
Wittgendorf